В этой статье перечислены составы мужских национальных баскетбольных сборных на чемпионат мира по баскетболу 2019 года в Китае, проходящий в период с 31 августа по 15 сентября 2019 года.

Группа A

Венесуэла 
Окончательный состав был объявлен 27 августа 2019 года.

Китай

Кот-д'Ивуар

Польша

Группа В

Аргентина 
Окончательный состав был объявлен 7 августа 2019 года.

Нигерия 
Окончательный состав был объявлен 27 августа 2019 года.

Россия

Южная Корея

Группа С

Иран 
Окончательный состав был объявлен 23 августа 2019 года.

Испания 
Окончательный состав был объявлен 21 августа 2019 года.

Пуэрто-Рико

Тунис 
Окончательный состав был объявлен 18 августа 2019 года.

Группа D

Ангола 
Окончательный состав был объявлен 7 августа 2019 года.

Италия 
Окончательный состав был объявлен 29 августа 2019 года.

Сербия 
Окончательный состав был объявлен 29 августа 2019 года.

Филиппины 
Окончательный состав был объявлен 25 августа 2019 года.

Группа E

США 
Окончательный состав был объявлен 24 августа 2019 года.

Турция

Чехия

Япония 
Окончательный состав был объявлен 27 августа 2019 года.

Группа F

Бразилия 
Окончательный состав был объявлен 18 августа 2019 года.

Греция 
Окончательный состав был объявлен 30 августа 2019 года.

Новая Зеландия 
Окончательный состав был объявлен 21 августа 2019 года.

Черногория 
Окончательный состав был объявлен 16 августа 2019 года.

Группа G

Германия 
Окончательный состав был объявлен 18 августа 2019 года.

Доминиканская Республика

Иордания 
Окончательный состав был объявлен 22 августа 2019 года.

Франция 
Окончательный состав был объявлен 27 августа 2019 года.

Группа H

Австралия 
Окончательный состав был объявлен 7 августа 2019 года.

Канада 
Окончательный состав был объявлен 30 августа 2019 года.

Литва 
Окончательный состав был объявлен 27 августа 2019 года.

Сенегал 
Окончательный состав был объявлен 16 августа 2019 года.

Примечания 

Чемпионат мира по баскетболу 2019
Август 2019 года
Сентябрь 2019 года
Международные соревнования по баскетболу в Китае
Чемпионаты мира в Китае
Спорт в Китае в 2019 году